Baudin ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Baudin (* 2001), französischer Radrennfahrer
 Belinda Baudin (* 1955), US-amerikanischer Dressurreiter
 Charles Baudin (1784–1854), französischer Admiral
 Francesca Baudin (* 1993), italienische Skilangläuferin
 Henry Baudin (1876–1929), Schweizer Architekt
 Jean-Baptiste Baudin (1811–1851), liberaler Abgeordneter der Nationalversammlung
 Louis Baudin (1887–1964), belgisch-französischer Wirtschaftswissenschaftler und Schriftsteller
 Nicolas Baudin (1754–1803), französischer Forschungsreisender
 Pierre Baudin (1863–1917), französischer Politiker und Schriftsteller
 Pierre-Charles-Louis Baudin (1748–1799), Persönlichkeit der Französischen Revolution

Siehe auch:
 Baudin-Expedition
 Baudin Peaks, Gruppe von Bergen an der Fallières-Küste des Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel
 Bodin